Görzbach und Goerzbach sind Gewässernamen:

 Görzbach (Diete), rechter Zufluss der Diete in Niederdieten, Gemeinde Breidenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Görzbach (Gurk), linker Zufluss der Gurk bei Zedlitzdorf, Gemeinde Gnesau, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Goerzbach, linker Zufluss der Kleinen Dhron bei Bescheid, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz